Aldra est une localité du comté de Nordland, en Norvège.

Géographie 
Administrativement, Aldra fait partie de la kommune de Lurøy et se situe sur l'île Aldra.

Annexes

Liens internes 
 Liste des localités du comté de Nordland

Localité de Nordland
Lurøy